Соревнования по санному спорту в мужском парном разряде на зимних Олимпийских играх 1980 года прошли 19 февраля на санно-бобслейной трассе в Лейк-Плэсиде. В состязаниях приняли участие 38 спортсменов из 12 стран. Победители определялись на основании двух заездов.

Представители ГДР Ханс Ринн и Норберт Хан впервые в истории санного спорта стали олимпийскими чемпионами два раза подряд (в 1976 году они точно так же выиграли Олимпиаду в Инсбруке). Действующие чемпионы мира Ханс Бранднер и Бальтазар Шварм выступили здесь не очень удачно и заняли лишь шестое место. Чемпионы мира 1978 года, советские латыши Дайнис Бремзе и Айгарс Крикис, тоже не оправдали ожиданий, финишировали только десятыми (Бремзе страдал от полученной недавно травмы руки и не мог нормально отталкиваться от льда). На фоне неудач лидеров серебряные медали выиграли менее титулованные спортсмены, итальянцы Петер Гшнитцер и Карл Бруннер, а за ними на бронзовых позициях расположились саночники из Австрии Георг Флуккингер и Карл Шротт, для которых эти награды оказались единственными на крупных международных турнирах.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1980 Lake Placid Winter Games: Mixed (Men)'s Doubles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1980